Gortner ist der Familienname folgender Persoenen:

 Karl Gortner (1895–1952), deutscher Politiker und Oberbürgermeister
 Marjoe Gortner (* 1944), US-amerikanischer Erweckungsprediger und Schauspieler